Јовиша Војиновић (Београд, 1920 — Београд, 26. јануар 1967) био је југословенски и српски филмски, телевизијски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1956. || Потрага || Лекар
|-
| 1956. || Зле паре || Кафеџија
|-
| 1957. || Вратићу се || Сведок на суду
|-
| 1958. || Четири километра на сат || Газда Бајто (као Јовиша Војновић)
|-
| 1959. || Мистериозни Камић ТВ филм || /
|-
| 1959. || Лажа и Паралажа ТВ филм || /
|-
| 1959. || Кризантема ТВ филм || /
|-
| 1959. || Карташи ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Друг председник центарфор || /
|-
| 1959.1960. || Сервисна станица ТВ серија || /
|-
| 1960. || Острво мира ТВ филм || /
|-
| 1960. || Боље је умети || Јагош (као Јовиша Војновић)
|-
| 1961. || Серафимов клуб ТВ серија || /
|-
| 1961. || Хеда Габлер ТВ филм || /
|-
| 1962. || Срећна нова година ТВ филм || /
|-
| 1962. || Троја врата ТВ филм || /
|-
| 1962. || Пробисвет, велика режија и дете ТВ филм || /
|-
| 1962. || Приче из хотела ТВ филм || /
|-
| 1963. || Детелина са три листа ТВ серија || /
|-
| 1963. || Промаја ТВ серија || /
|-
| 1963. || Ћутљива жена ТВ филм || /
|-
| 1964. || Огледало грађанина Покорног ТВ серија || Цулетов отац
|-
| 1964. || The Yеllоw Оnе || Kodscha Bascha 
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни! || Цулетов отац
|-
| 1965. || Лицем у наличје ТВ серија || Станимир
|-
| 1965. || Леђа Ивана Грозног ТВ филм || /
|-
| 1965. || Болничка соба ТВ филм || /
|-
| 1966. || Лола Ђукић и Новак Новак ||
|-
| 1966. || Време љубави || /
|-
| 1966. || Штићеник || Газда Света
|-
| 1966. || Преноћиште ТВ филм || /
|-
| 1967. || Никад се не зна ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 1967.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда